

Cinema 
Michael Shayne e l'enigma della maschera (Dressed to Kill) – film statunitense del 1941 diretto da Eugene Forde

Letteratura 
Michael Shayne – investigatore privato immaginario statunitense, protagonista di romanzi e racconti, dodici film, una serie radiofonica e una serie televisiva

Persone 
Michael Shayne Graham (1977) – giocatore di football americano statunitense

Televisione 
Michael Shayne – serie televisiva statunitense del 1960-1961